Анто́н Ла́нге (род. 13 октября 1963, Москва; настоящее имя — Анто́н Леони́дович Тама́рин) — известный российский фотограф, фотохудожник. Участник персональных и коллективных выставок, московских биеннале, лауреат премии «Золотое Яблоко», лауреат премии «Обложка Года», премии ВГТРК «My planet awards» (2011 г.).

Биография 
1985 год — закончил Биологический факультет МГУ по специальности «Зоология и ботаника».

1989 год — окончил аспирантуру кафедры высших растений биологического факультета МГУ, защитил кандидатскую диссертацию и получил учёную степень кандидата биологических наук.

C 1989 по 1992 год — преподаватель Биологического факультета МГУ. Параллельно работал ассистентом известных фотографов СССР.

С 1992 года полностью посвятил себя фотографии.

C 1992 по 1995 год — работал промофотографом фирмы «Danone» во Франции.

В 1995 году вернулся в Россию.

Выставки 
 2007 год — «Дневники Антона Ланге»
 2008 год — «Q-STORIES: Сцены одной ночи»
 2008 год — «Россия из окна поезда»
 2009 год — «Work»

Проекты 
 «1/9. Объективная реальность»

Сотрудничество 
Журналы: GQ, Wallpaper, Vogue, Harpers Bazaar, Elle, Geo, Playboy, Maxim, FHM, Вокруг света, Домовой и др.

Клиенты: Pepsi-Cola, 7 Up, Philip Morris, Rothmans, Danone, Nivea, British American Tobacco, Merloni, Ariston, Российские железные дороги, McKinsey, Nokia, Sony Ericsson, Marlboro, Bacardi, Martini, Miller, ФК «Спартак», «36,6», Bookberry, MaxMara, холдинг Русагро и др.

Личная жизнь 
Мать — Тамарина Нина Александровна, биолог, доктор наук, профессор МГУ.

Примечания 

Кандидаты биологических наук
Преподаватели биологического факультета МГУ